Eugene of Eugène kan verwijzen naar:

 Eugène (voornaam), mannelijke voornaam (verkort Gène); Engelse spelling Eugene (verkort Gene)
 Eugene (orkaan), naam van verschillende orkanen in de Verenigde Staten van Amerika
 Eugène (stripreeks), stripreeks van Jan Dirk Barreveld
 Bijnaam van worstelaar Nick Dinsmore

Geografie 
 Eugene (Indiana), unincorporated town in Vermillion County, Indiana
 Eugene (Missouri), unincorporated town in Cole County, Missouri
 Eugene (Oregon), stad in de Amerikaanse staat Oregon
 Mount Eugene, berg in Canada

Zie ook 
 Eugenius (doorverwijspagina)
 Eugénie (doorverwijspagina)